FHC steht für:
 Frankfurter Handball Club
 Frölunda HC, schwedischer Eishockeyverein
 Free Hugs Campaign
 Field Hockey Canada, kanadische nationale Sportorganisation für Hockey, Mitglied der Fédération Internationale de Hockey
 Fitz-Hugh-Curtis-Syndrom (FHC-Syndrom)
 Flying Heritage Collection, Teil des Flying Heritage & Combat Armor Museums von Paul Allen auf dem Flughafen Everett
 Bahnhof Hoheneiche (Wehretal) (DS100-Code), Ortsteil der Gemeinde Wehretal, Werra-Meißner-Kreis, Hessen

Abkürzung